Scala može značiti:

Italija 
 La Scala - operna kuća u Milanu u Italiji.
 Scala - naselje u Italiji, u pokrajini Salerno

Ostalo 

 Scala - programski jezik nastao 2004. godine, izvršava se unutar JVM-a